Миле Шкорич (; ) —  хорватский футболист, защитник клуба «Осиек» и национальной сборной Хорватии.

Клубная карьера 
Молодёжную карьеру начал в клубе «Цибалия». В 2006 году, в возрасте 15 лет, пербрался в «Осиек», в котором позже начал профессиональную карьеру. 22 марта 2008 дебютировал в Первой лиге в матче 25-ого тура против «Задара» (1:1). 23 октября 2010 года забил свой первый гол на профессиональном уровне в матче против «Риеки» (5:1). В 2011 году Шкорич покинул «Осиек» и присоединился на полсезона в «Горице», а затем перешёл в ХАШК. Перед началом сезона 2013/14 он вернулся в «Осиек».

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Хорватии состоялся 27 мая 2017 года в товарищеском матче против сборной Мексики.

В мае 2021 года был включен в окончательный состав сборной на чемпионат Европы 2020.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Горица» Велика-Горица